Maly se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Karl Franz Josef Malý
 Joseph Karl Carl Maly